

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Oćwieka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Oćwieka – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Oćwieka – część wsi Kluki w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice